HMS Gerda kan syfta på:

* – en monitor i svenska flottan sjösatt 1871
 – ett trängfartyg i svenska flottan sjösatt ?